Альмархен () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гвадальтреба. Занимает площадь 35 км². Население — 2137 человек (на 2010 год). Расстояние — 96,4 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 El ídolo de la fertilidad de Almargen.

Муниципалитеты Малаги